Sezon (1924/1925) był 22. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna MTK. Tytuł króla strzelców zdobył György Molnár, który w barwach MTK strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1924 na Węgrzech
1924 w piłce nożnej
1925 w Europie
1925 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech